Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Harold Solomon 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)
 Gene Mayer (primo turno, ritiro)

 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Harold Solomon (finale)
 Assente
 Ivan Lendl (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1980